Girometti ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Girometti (1780–1851), italienischer Gemmenschneider, Bildhauer und Maler
 Roberto Girometti (* 1939), italienischer Kameramann und Regisseur
 William Girometti (1924–1998), italienischer Maler des Surrealismus